Daniel García Córdova (1971) világbajnok mexikói gyalogló, olimpikon
 Daniel García González (1984) andorrai cselgáncsozó, olimpikon